Luigi Fabbri – anarchico e saggista italiano
 Luigi Fabbri –  politico sindacalista e partigiano italiano nato nel 1888
 Luigi Fabbri – medico e politico italiano nato nel 1949